Take-Two Interactive, of Take2 of T2, een Amerikaanse uitgever van computerspellen
 Take Two (2018), een film uit 2018